Famar France, filiale du groupe pharmaceutique grec Marinopoulos :
 Famar Lyon, laboratoire pharmaceutique français, repris par le groupe pharmaceutique libanais en 2020 ;
 Famar Orléans, société pharmaceutique, rachetée par Delpharm en 2019.

Voir aussi 
 Famars, commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France.